Джозеф Джон Урусемал (, р. 19 марта 1952) — политический деятель Федеративных Штатов Микронезии, шестой президент Федеративных Штатов Микронезии (с 2003 по 2007 год).

Урусемал работал в нескольких комитетах конгресса, в том числе — здравоохранения, образования и социальных дел и судебных органов и правительственных комитетов операций.

Урусемал был избран на четырёхлетний срок в пятом Конгрессе Федеративных Штатов Микронезии в 1987 году.

Урусемал женат на Олании Латилеилам, пара имеет четверых детей.

Президенты Федеративных Штатов Микронезии
Выпускники Университета Рокхёрста